Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arne Thoms che ha battuto in finale Filip Dewulf 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (quarti di finale)
 Kevin Ullyett (secondo turno)
 Mark Kaplan (primo turno)
 Michael Joyce (quarti di finale)

 David Nainkin (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)
 Thomas Gollwitzer (secondo turno)
 Lars Rehmann (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1994